Revuz ist der Name von:
André Revuz (1914–2008), französischer Mathematiker
Daniel Revuz (* 1936), französischer Mathematiker
Yannick Revuz, französischer Skispringer